Em 1915–16 no futebol português, o Benfica venceu o Campeonato Regional de Lisboa, o Sporting a Taça de Honra e o FC Porto o Campeonato Regional do Porto e a Taça José Monteiro da Costa.

Títulos 
Regionais
 Campeonato Regional de Évora – União Eborense
 Campeonato Regional de Lisboa – Benfica
 Campeonato Regional de Portalegre – SC Esperança
 Campeonato Regional do Porto – FC Porto
 Taça de Honra 1ª Divisão: Sporting
Não-oficiais
 Taça José Monteiro da Costa – FC Porto

Futebol de 1915 em Portugal
Futebol de 1916 em Portugal
1915–16